«Луангва» может означать:

 Луангва — приток реки Замбези.
 Луангва — приток реки Калунгвиши.
  (прежнее название Фейра) — город в Замбии, при слиянии рек Луангва и Замбези. 
  — рифтовая долина, часть Восточно-Африканской рифтовой долины.
 Луангва — район в провинции Лусака, Замбия.

См. также 
 Южная Луангва — национальный парк в Замбии.
 Cеверная Луангва — национальный парк в Замбии.
  (на реке Луангва).
 Luangwa — вымерший род цинодонтов.